Парату́нка:
 Паратунка — село в Елизовском районе Камчатского края.
 Паратунка — река в Камчатском крае.